Humanistika ima dva pomena:
 humanistika (pisava) - latinična pisava 
 humanistika - sklop ved, ki se ukvarjajo s človekom in njegovo kulturo